Сергей Евгеньевич Заславский (род. 9 августа 1969, Москва) — российский государственный деятель, юрист и редактор. Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса (3-го — 2010). Доктор юридических наук (2005), профессор департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, заведующий кафедрой УРИО. Член Союза журналистов. Ныне также научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций (ЦОППИК) МГУ им. М. В. Ломоносова.

Биография 
Окончил отделение политологии (в 1993 г.), а также аспирантуру (в 1995 г.) философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1998 году к тому же окончил Московскую государственную юридическую академию.

С 1993 г. на государственной службе, работал в Аппарате Правительства, Администрации Президента РФ (в 1994—2009 гг.).

Входил в состав Научно-методического совета при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
В 2009—2015 годах начальник Управления общественных связей и информации Аппарата Центризбиркома. Вместе с чем главный редактор журнала «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», приложения к нему «Журнал о выборах».

С 2015 г. главный редактор журнала «Избирательное законодательство и практика».

Автор более 70 научных работ.

Награжден Почетной грамотой Президента России, Почетной грамотой ЦИК, другими отличиями.

Примечания

Ссылки 
 Издательская группа «Юрист»
 https://mikrf.ru/news/851/sergey-zaslavskiy-o-pervykh-poslevoennykh-vyborakh-10-fevralya-1946-goda

Действительные государственные советники Российской Федерации 2-го класса
Доктора юридических наук
Выпускники философского факультета МГУ
Выпускники МГЮА
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Учёные МГУ